Samenwerkingsakkoord (België)
 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Intergemeentelijke samenwerking